Le qu est un genre poétique chinois.

QU, combinaison des deux lettres Q et U, peut faire référence à :
 qu, code de langue ISO 639-1 du quechua.
 Qu, digramme de l'alphabet latin.

Patronyme 

 Wanting Qu, pianiste et chanteuse sino-canadienne
 Qu You (1341-1427), écrivain chinois

Autres 
 Déplacement QU-, appelé ainsi car la plupart des phrases interrogatives commencent par un pronom interrogatif commençant par qu (quoi, qui, quand).